Вильев:

 Вильев, Михаил Анатольевич — русский астроном.
 Вильев — кратер на обратной стороне Луны.